Angelo Gibertoni – calciatore italiano (1912-1999)
 Carlo Gibertoni – artigiano italiano (1635-1695)
 Paolo Gibertoni – politico italiano (1939)